Юрий Трахтенберг: Трахтенберг, Юрий Меерович (1936—1994) — инженер-металлург, общественный деятель.
 Трахтенберг, Юрий Наумович (1939—1991) — художник-архитектор.